Varaždinske Toplice so lahko:
 Varaždinske Toplice, kraj na hrvaškem
  Varaždinske toplice, zdravilišče v  kraju Varaždinske Toplice